Ви́ктор Андреевич Ивано́в:
 Иванов, Виктор Андреевич (1805—1883) — генерал Российской империи.
 Иванов, Виктор Андреевич (1910—2003) — промышленник, специалист в области машиностроения.